Ваду́ц (, по-немецки произносится [] или []) — столица княжества Лихтенштейн и место расположения национального парламента. В городе, расположившемся в верховье Рейна, проживает 5741 человек (январь 2022), большинство из которых являются католиками. Кафедральный собор города является резиденцией архиепископа Римско-католической церкви. Площадь — 17,3 км². Официальный код — 7001. Почтовый индекс — 9490.

Уступает по населению соседней общине Шан.

Этимология 
Город известен примерно с 1175/1200 года под названием «Фардуцес» (Faduzes); по одной версии, топоним, как и многие другие географические объекты в долине Рейна, имеет ретороманское происхождение и восходит к форманту -auadutg — «канал для мельниц и лесопильных заводов», который, в свою очередь, происходит от латинского -aquaeductus; согласно другой версии, название города происходит от латинского «Валлис-Дульцис» — «сладкая долина» (), поскольку расположен в долине с большим количеством виноградников.

История 

В исторических рукописях Вадуц впервые упоминается в XII веке под названием Фардуцес. Но всё же принято считать, что город был основан в XIII веке графом Верденбергским. В 1342 г. выделилось самостоятельное графство с центром в Вадуце. В 1499 г. графский замок был разрушен набегом швейцарцев.

Богатые богемские феодалы Лихтенштейны владели множеством земель, но все эти территории подчинялись богемской короне. Чтобы получить место в рейхстаге Священной Римской империи, князь Ханс Адам фон Лихтенштейн купил непосредственно подчинённые императору владение Шелленберг в 1699 году и графство Вадуц в 1712 году

После этой покупки указом императора Карла VI от 23 октября 1719 года синьория Шелленберг и графство Вадуц были объединены в княжество Лихтенштейн, первым князем которого и стал Антон Флориан фон Лихтенштейн. Княжеская семья обосновалась в старинном замке Вадуц, а одноимённый город вблизи него со временем приобрёл статус столицы княжества.

Климат

Население 

Bevölkerungsstatistik 31. Dezember 2012

Инфраструктура 
Помимо княжеского замка, который виден из любой точки города, главными достопримечательностями города также являются кафедральный собор св. Флорина, дом правительства и ратуша, которые демонстрируют разнообразную городскую архитектуру на различных этапах её истории.

В Вадуце находятся Национальная картинная галерея, Национальный музей и Музей современного искусства. Имеется также Почтовый музей и Музей лыж.

Вадуц является развитым туристическим центром Европы, несмотря на то, что является одной из немногих столиц мира, где нет ни аэропорта, ни железнодорожного вокзала. Ближайшая железнодорожная станция располагается в 2 км от Вадуца в городе Шан, там останавливаются в основном поезда железнодорожной ветки Букс (Швейцария) — Фельдкирх (Австрия). Однако в городе очень хорошо развито автобусное движение, а также налажена автобусная связь с ближайшими городами на крупных магистральных железнодорожных ветках.

В Вадуце базируется местный одноимённый футбольный клуб, который, как и другие в Лихтенштейне, играет в швейцарской футбольной лиге.

Образование 
 Университет Лихтенштейна

Фотогалерея

Города-побратимы
 Берн, 
 Вена, 
 Берлин, 
 Ла-Пас,

Известные уроженцы 
 Шедлер, Альберт (1848—1922) — лихтенштейнский политический деятель, председатель ландтага Лихтенштейна.

См. также 
 Герб Вадуца
 Флаг Вадуца

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны Вадуц

Города Лихтенштейна
Столицы европейских государств